Corsair (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
Corsair (motorfietsmerk), een Amerikaans motorfietsmerk
Corsair (Bunch), een roman van Chris Bunch
Corsair (Pope), een roman van Dudley Pope
Corsair (Protoss), een type Protoss
Corsair Memory, een bedrijf gespecialiseerd in hardware voor computers
Corsair International, een Franse luchtvaartmaatschappij

Zie ook 
Chance Vought A-7 Corsair
Corsair Memory
Corsairs
F4U Corsair
Ford Corsair
O2U Corsair
The Corsair
USS Corsair
Corsair II
USS Corsair (SS-435)